Kosciuszko je polské vlastní jméno a může znamenat:

 Tadeusz Kościuszko (1746-1817) – polský generál
 Mount Kosciuszko – nejvyšší hora australské pevniny